Li Yang (ur. 1959) – chiński reżyser
 Li Yang (ur. 1980) – chiński skoczek narciarski
 Li Yang (ur. 1982) – chiński bokser